Magnesia ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Magnisia, ein seit 2011 neu zugeschnittener Regionalbezirk der Region Thessalien in Griechenland – in altgriechischer Transkription: Magnēsía
 Magnisia (Präfektur), eine ehemalige (1899–1909 und 1942–2010) Gliederung der Verwaltungsregion Thessalien, Griechenland – in altgriechischer Transkription: Magnēsía
 Magnesia (Thessalien), antike Landschaft, im heutigen Regionalbezirk Magnisia gelegen
 Magnesia am Mäander, antike Stadt in der heutigen Türkei, vermutlich gegründet durch Auswanderer der antiken Region
 Magnesia am Sipylos, antike Stadt in der heutigen Türkei, vermutlich gegründet durch Auswanderer der antiken Region

Magnesia ist der Name folgender Substanzen: 

 Magnesiumcarbonat (Magnesia alba, helle Magnesia)
 Magnesiumcarbonat schwer, reines Magnesiumcarbonat, MgCO3
 Magnesiumcarbonat basisch leicht, „Magnesia alba“ im engeren Sinn, Zusammensetzung etwa 4 MgCO3 • Mg(OH)2 • 5 H2O 
 Magnesiumoxid (Magnesia usta, gebrannte Magnesia, Magnesia, Sintermagnesia, Schmelzmagnesia; früher auch Bittererde, Bittersalzerde, Talkerde genannt; biserierte (= doppelt gebrannte) Magnesia)
 Mangandioxid (Magnesia nigra, schwarze Magnesia)

Magnesia ist der Name folgender Handelsprodukte:
 Magnesia (Mineralwasser), Mineralwassermarke des tschechischen Unternehmens Karlovarské minerální vody